Petráň je české příjmení. Nosí ho mimo jiné tyto osoby:

 Jan Petráň (1924–1997) – český fotbalista, brankář
 Jan Petráň (scenárista) (* 1937) – český scenárista a režisér
 Josef Petráň (1930–2017) – český historik, profesor UK
 Michal Petráň (* 1992) – český fotbalista
 Miroslav Petráň (* 1951) – český architekt a politik OF, ODS a VV
 Mojmír Petráň (1923–2022) – český lékař, vědec a vynálezce
 Zdeněk Petráň (* 1953) – český lékař a numismatik